Лебеди́нський

 Лебединський Віктор Іванович — генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Вільшанське» (Харківська область), заслужений працівник сільського господарства України.
 Лебединський Володимир Іванович (1918, Харків — 2012) — український геолог, доктор геолого-мінералогічних наук.
 Лебединський Григорій Ісаєвич (1906—1997) — радянський і український архітектор.
 Лебединський Ігор Леонідович (1929—2010) — російський і український перекладач і мистецтвознавець. Доктор економічних наук, професор.
 Лебединський Наум Григорович (1888—1941) — швейцарський та латвійський зоолог та фізіолог.
 Лебединський Олександр Гнатович (1913–1967) — радянський астрофізик.
 Лебединський Олексій Ігорович (* 1968) — російський співак, композитор, фотохудожник, артист, рекламний діяч.
 Сильвестр Лебединський (1750–1808) — церковний діяч, письменник.
 Ярослав Лебединський (1960, Париж) — французький історик українського походження.

Примітки 

українські прізвища